E 28 — автомобильная дорога европейской маршрутной сети, соединяющая Берлин с Минском. Дорога проходит по территории Германии, Польши, Калининградской области России, Литвы, Белоруссии. Основные города на трассе: Берлин, Щецин, Гданьск, Калининград, Вильнюс, Минск.

Маршрут 
Общая протяжённость составляет 1 230 км.

 
  Берлин
 
    Щецин, Голенюв, Кошалин, Гдыня, Гданьск
   Эльблонг
  
 
 
   Калининград
  Черняховск, Нестеров
 
  Мариямполе
  Пренай, Тракай, Вильнюс
 
 
  Ошмяны
  Воложин, Минск

Ссылки 
 
 
 Declaration on the construction of main international traffic arteries. 1950 - 1961 

Европейские маршруты
Дороги Белоруссии
Европейские маршруты России
Дороги Германии
Дороги Польши
Европейские маршруты Литвы